Gisingen :
Gisingen, quartier de Feldkirch (Vorarlberg)
Gisingen, quartier de Vaudrevange dans la Sarre
Gare de Feldkirch-Gisingen

Voir aussi 
 Guising